Phaeobotrys är ett släkte av svampar. Phaeobotrys ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeobotrys